Баласт — будь-який матеріал, що використовується для забезпечення сталості транспортного засобу або конструкції:
 Баласт рейкової колії — мінеральний сипкий матеріал для верхньої частини будови залізничної колії (баластної призми) в залізничному колійному господарстві;
 Баласт судна — додатковий вантаж на суднах, кораблях та інших плавучих засобах, призначений для поліпшення остійності, для зміщення центру ваги в потрібному напрямку;
 Баласт на підводних плавучих засобах — додатковий вантаж на підводних човнах, батискафах та інших підводних плавучих засобах, призначений для поліпшення остійності, для зміщення центру ваги в потрібному напрямку і для збалансування сили плавучості і сили тяжіння (тяжіння);
 Баласт — елемент водолазного спорядження, додатковий вантаж, призначений для зменшення плавучості і збільшення сили тяжіння за рахунок обважнення об'єкта занурення. У ролі баласту виступають камені, металеві вироби (нагрудні вантажі, наприклад) та інші важкі вироби;
 Баласт наземного транспорту — додатковий вантаж, призначений для досягнення кращої стійкості транспортного засобу, для зміщення центру ваги в потрібному напрямку, і в наземному транспорті — для підвищення зчеплення коліс з поверхнею.
 Баласт в електротехніці — компонент електричного кола, який обмежує силу струму через навантаження з негативним диференціальним опором.